Waverly es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Waverly (condado de Franklin, Nueva York); o
 Waverly (condado de Tioga, Nueva York)